Iwan Grigorow ist der Name folgender Personen:

* Iwan Grigorow (Schauspieler) (1944–2013), bulgarischer Schauspieler
 Iwan Grigorow (Jurist) (* 1945), bulgarischer Jurist und Richter